Хоккейный Кубок Германии () проводился с 10 по 12 ноября 2017 года в Аугсбурге. Помимо хозяев — сборной Германии, в турнире приняли участие национальные команды Словакии, США (составленной из игроков европейских лиг) и олимпийская сборная России. Турнир прошел в один круг — каждая команда сыграла с каждой по одному матчу. Россияне выиграли все три матча и стали победителями соревнований.

Матчи

Итоговая таблица

Лучшие игроки 
Бомбардир:  Артём Фёдоров — 7 (1+6).

Снайперы:  Алексей Макеев,  Евгений Кетов — по 4 гола.

Победитель

Факты 
 Сборная России выступила на Кубке Германии впервые с 1993 года.
 Традиционный участник сборная Швейцарии не приняла участия в турнире из-за дебюта на Кубке Карьяла.
 Больше всех побеждала в турнире сборная Германии — 7 раз.
 В матче Словакия — Россия Алексей Макеев сделал «покер» (забил четыре шайбы).

Ссылки 
 Сайт ИИХФ
 Сайт Кубка Германии

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Спорт в Германии в 2017 году
Международные спортивные соревнования в Аугсбурге